Хуан Рамон Касарес Севильяно (; род. 3 апреля 1992 года в Куининде) — эквадорский футболист, полузащитник клуба «Индепендьенте» и сборной Эквадора.

Клубная карьера 

Касарес начал карьеру в клубе «Барселона» из города Гуаякиль. В 2009 году он ненадолго оказался в команде «Норте Америка», но уже спустя пару месяцев присоединился к «Индепендьенте дель Валье». В том же году Хуан дебютировал в эквадорской Примере. В первом же сезоне на профессиональном уровне он забил девять мячей в шестнадцати матчах. После такого яркого старта Касерес был арендован аргентинским «Ривер Плейтом», где в составе молодёжной команды выиграл молодёжный Кубок Либертадорес и был признан лучшим игроком турнира. Летом 2011 года Хуан был выкуплен аргентинским клубом за 1 млн евро. 8 декабря в матче Кубка Аргентины против «Дефенсорес де Бельграно» он дебютировал за «Ривер». 27 августа в поединке против «Сан-Лоренсо де Альмагро» Касарес дебютировал в аргентинской Примере, заменив во втором тайме Мануэля Лансини.

В начале 2013 года он вернулся на родину в гуаякильскую «Барселону». 10 марта в матче против «Макары» Хуан дебютировал за новый клуб, заменив во втором тайме Хайме Айови.

Летом того же года Касарес на правах аренды перешёл в «Банфилд». 5 августа в поединке против «Альмиранте Браун» он дебютировал в аргентинской Примере B. 7 декабря в матче против «Унион Санта-Фе» Хуан сделал «дубль» забив свои первые голы за «Банфилд». По итогам сезона он помог команде выйти в элиту.

В начале 2016 года Касарес перешёл в бразильский «Атлетико Минейро». 14 мая в матче против «Сантоса» он дебютировал в бразильской Серии A. В этом же поединке Хуан забил свой первый гол за новый клуб. В том же году он стал победителем Лиги Минейро, а через год повторил данное достижение. В 2017 году в матчах Кубка Либертадорес против парагвайского «Либертада», боливийского «Спорт Бойз Варнес» и аргентинского «Годой-Крус» Хуан забил пять мячей.

Международная карьера 
В 2011 году Касарес завоевал бронзовую медаль на молодёжном чемпионате Южной Америки в Перу. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Парагвая, Чили и дважды против Колумбии и Бразилии. В поединке против колумбийцев Хуан забил гол. Летом того же года Касарес принял участие в молодёжном чемпионате мира в Колумбии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Австралии, Испании, Коста-Рики и Франции.

7 сентября 2014 года в товарищеском матче против сборной Боливии Касарес дебютировал за сборную Эквадора. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2015 года Хуан принял участие в Кубке Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против Боливии и Мексики.

В 2016 году Касарес во второй раз принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд Перу и Гаити.

Голы за сборную Эквадора

Достижения 
 Эквадор (до 20)
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Южной Америки: 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Эквадора
 Статья на Goal.com

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки сборной Эквадора по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Флуминенсе»